Анатолий Дубовский:
 Дубовский, Анатолий Иванович (1934—1999) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Дубовский, Анатолий Игнатьевич (1922—1996) — Герой Социалистического Труда.
 Дубовский, Анатолий Сергеевич (1930—2004) — советский архитектор, дважды лауреат премий Совета министров СССР.